«Союз» — команда КВН. Чемпион Высшей лиги сезона 2014.

Стиль 
«Союз» — поющая команда, характерной чертой которой является исполнение так называемых «карапуль» (музыкальных пародий) и просто забавных фрагментов, часто обрываемых дежурным «Так, стоп!». Пародии основаны на известных песнях, иногда включают большое количество каламбуров и шуток на политическую и социальную тему (часто находящихся на «грани фола»). Постоянные образы:
 Кирилл — конферансье, объявляющий в пародийном ключе состав команды; недовольный художественный руководитель, прерывающий выступления команды.
 Айдар — «мачо», пытающийся соблазнить Лёлю.
 Александр — образ любителя алкоголя.
 Артём — главный танцор команды.
 Виктор — автор грубых шуток и каламбуров.
 Лёля — наиболее серьёзный персонаж в команде, поющая об отношениях женщин с мужчинами.

Состав 
 Ирина Неуймина — директор команды
 Айдар Гараев — капитан
 Александр Алымов
 Елена Гущина
 Кирилл Коковкин
 Артём Муратов
 Виктор Щетков
 Максим Морозов — автор и звукорежиссёр

История 

Команда КВН «Союз» основана в 2011 году из участников команд «Моль» (Шадринск) и «Гарвард» (Новый Уренгой). Капитан команды Айдар Гараев в 2011 году играл в составе команды «Кефир» (Нягань). Впервые команда «Союз» вышла на сцену на Сочинском фестивале 2011 года.

В 2012 году Союз выступал в Премьер лиге. Команда дошла до финала и стала вице-чемпионом, уступив Сборной Физтеха. Несмотря на это, «Союз» попал в Высшую лигу по специальному приглашению, минуя фестиваль в Сочи. В том же году команда впервые отправилась на фестиваль «Голосящий КиВиН» в Юрмале и получила большой КиВиН в светлом (2-е место).

С 2013 году Союз выступает в Высшей Лиге. В 1/8 финала союз занимает первое место, показав в МДЗ номер «Социальная рок-опера». Однако уже в следующей игре команда заняла последнее место и выбыла из сезона. На фестивале в Юрмале команда получила президентского КиВиНа (спецприз).

Наиболее удачным для команды оказался сезон 2014 года. Команда заняла второе место в 1/8 финала, показав номера «Бар Семёна» и «Война и мир за 4 минуты», но проиграв сборной города Мурманска. Но уже в следующей игре Союз выиграл, показав «Номер с претензией на санкции» и МДЗ «В квартире мэра одного города». В полуфинале Союз набрал максимальный балл, показав СТЭМ про Ивана Сусанина с Николаем Дроздовым и КОП «Выйду ночью в поле с конём, версия коня». Таким образом, команда прошла в финал, минуя Кубок мэра Москвы. В финале Союз занял первое место и объявил о своём уходе из Высшей лиги.

В том же году команда вновь выступила на фестивале в Юрмале и получила главный приз фестиваля — Большой КиВиН в золотом.

В 2015 году Союз выиграл Летний Кубок КВН в Сочи (совместно со Сборной Физтеха). Таким образом, команда повторила рекорд томской команды «Дети Лейтенанта Шмидта», которые в 1998 стали чемпионами клуба, получили Большого КиВиНа в золотом на фестивале в Юрмале, а на следующий год получили Летний Кубок. Кроме того, Союз выиграл малый КиВиН в золотом на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.

В 2016 году команда в последний раз отправилась на «Голосящий КиВиН», завоевав малого КиВиНа в золотом, а также во второй раз получила Летний Кубок во Владивостоке (совместно с командой «Детективное агентство „Лунный Свет“»). В ноябре «Союз» получил Кубок мэра Москвы, обыграв прочих чемпионов Высшей Лиги КВН 2010-х годов.

В том же 2016 году команда завершила свою карьеру и с 2017 по 2021 год вела шоу «Студия СОЮЗ» на канале ТНТ. Кроме того, с 2017 по 2018 год Айдар Гараев являлся редактором Высшей Лиги КВН вместо ушедшего Дмитрия Колчина.

В 2021 году команда в оригинальном составе, но уже под названием «Студия СОЮЗ», принимала участие в новом юмористическом командном шоу «Игра». В 2022 году принимала участие в шоу «Концерты»

Известные номера

2012 
 МДЗ в финале Премьер-Лиги: версия «Война и мир»

2013 
 Номер «Социальная рок-опера» в МДЗ в 1/8 Высшей лиги, который впоследствии стал лучшим номером 2013 по версии официального сообщества фанатов КВН.
 Песня «Я рисую на Феррари», пародия на песню группы «Пропаганда» — «Мелом».

2014 
 Номера «Просто вернули полуостров» и «номер с претензией на санкции» в приветствии в 1/4 Высшей Лиги
 Капитанский конкурс в 1/4 Высшей Лиги.
 Песня о Дженнифер Псаки на Юрмальском фестивале
 Номер «Голубая труба» в приветствии в 1/2 Высшей лиги
 СТЭМ со звездой в 1/2 Высшей лиги.
 «Выйду ночью в поле с конём», версия коня.

Достижения

2011 
 Второй тур в Сочи
 Центральная Уральская лига — чемпионы
 Кубок Чемпионов Центральных лиг — участие

2012 
 гала-концерт в Сочи
 Премьер-Лига — вице-чемпионы
 Голосящий КиВиН — Большой КиВиН в светлом
 Кубок Президента Украины — 3-е место

2013 
 Гала-концерт в Сочи
 Высшая лига — 1/4
 Голосящий КиВиН — Президентский КиВиН

2014 
 Второй тур в Сочи
 Голосящий КиВиН — Большой КиВиН в золотом
 Кубок губернатора Самарской области по КВН — победители
 Высшая лига — чемпионы

2015 
 Голосящий КиВиН — Малый КиВиН в золотом
 Кубок губернатора Тюменской области — победители
 Летний кубок — чемпионы (совместно со Сборной Физтеха)

2016 
 Голосящий КиВиН — Малый КиВиН в золотом
 Летний кубок во Владивостоке — чемпионы (совместно с ДАЛС). Вторая команда после «Утомленных солнцем», (и первая, если учитывать, что в 2004 — ом году первое место «Утомлённые солнцем» разделили с командой «Уездный город») в истории КВН, дважды подряд завоевавшая Летний кубок КВН.
 Кубок мэра Москвы — победители

2018 
 Фестиваль КВН «Кубок Евразии» — победители

Примечания

Ссылки 
 Видео команды КВН Союз
 Номера команды Союз
 Официальный сайт КВН команды Союз

Команды КВН из России
Команды Премьер-лиги КВН
Команды — чемпионы Высшей лиги КВН
Команды — обладатели «Большого КиВиНа в золотом»
Команды — обладатели «Большого КиВиНа в светлом»
Команды — обладатели «Малого КиВиНа в золотом»
Команды — обладатели «Президентского КиВиНа»
Культура Тюмени
Премьер-лига КВН 2012 года